Heinrich Reifferscheid ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Reifferscheid (Maler) (1872–1945), deutscher Maler und Radierer
 Heinrich Reifferscheid (Kunsthistoriker) (1884–1945), deutscher Kunsthistoriker